Termenul Rădăcini se poate referi la:

 Rădăcini, roman de Hortensia Papadat-Bengescu din ciclul familiei Hallipa

Rădăcinii 
 Pârâul Rădăcinii, Almaș
 Pârâul Rădăcinii, Valea Crișului

Companii din România 
 Rădăcini Motors, dealer auto din România
 Rădăcini Grup, Importatori de automobile din România, dealer auto din România

Nume de familie 
 Ion Rădăcină, senator român în legislatura 1990-1992

Vezi și 
 Rădăcină, organ al plantelor superioare;
 Rădăcină, valoarea necunoscutei dintr-o ecuație algebrică sau radical;
 Rădăcină, bază a unui cuvânt, radical.

Dezambiguizare